Bistreț se poate referi la:

Localități 
 Bistreț, sat în județul Dolj
 Bistreț, sat în regiunea Burgas, Bulgaria
 Bistreț, sat în regiunea Dobrici, Bulgaria
 Bistrețu, sat în județul Mehedinți
 Bistrețu Nou, sat în județul Dolj

Diviziuni administrative 

 Bistreț, comună în județul Dolj

Hidronime 
 Lacul Bistreț

Arii protejate 
 Bistreț (sit SPA), Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA)